A-2 hrvatska košarkaška liga za žene je predstavljala drugi rang hrvatskog košarkaškog prvenstva za žene u sezoni 1998./99. Sudjelovalo je deset klubova, a pobjednik je bila ekipa Agram iz Zagreba.

Ljestvica

Povezani članci 
 A-1 liga 1998./99.

Vanjske poveznice

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1999/2000, Zagreb, 2000.
  

1998-99
ž-2-A-2